Crasna (Gorj)
Crasna (Sălaj)
Rio Crasna

Desambiguações de topônimos